Немецкие подводные лодки
U-120 (1918)

U-120 (1940)